Vindinge (Nyborg), plaats in gemeente Nyborg
Vindinge (parochie, Nyborg)
Vindinge (parochie, Roskilde)